Kloster Bethlehem steht für
 Kloster Bethlehem (Bergheim), ehemaliges Kloster
 Kloster Bethlehem (Bützow), ehemaliges Kloster der Schwestern vom gemeinsamen Leben
 Kloster Bethlehem (Doetinchem), ehemaliges Augustinerkloster zwischen  Doetinchem und Gaanderen in der Provinz Gelderland, Niederlande
 Kloster Bethlehem (Koblenz), Kloster der Klarissen-Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung
 Kloster Bethlehem (Limburg an der Lahn), ehemaliges Franziskanerkloster (Tertiarierinnen)
 Kloster Bethlehem (Schouwen), ehemaliges Nonnenkloster, Niederlande